Kift ist der Familienname folgender Personen:

Dagmar Kift (1954–2020), deutsche Historikerin
Jamie Kift (* 1978), walisische Rugbyspielerin
Roy Kift (* 1943), britischer Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer

Siehe auch:
De Kift, niederländische Musikgruppe
Kibbo Kift, britische Organisation